Per sempre Alfredo 2022 var den 2. udgave af det italienske cykelløb Per sempre Alfredo. Linjeløbet blev kørt den 20. marts 2022 med start på Piazzale Michelangelo i Firenze og mål i Sesto Fiorentino-området i provinsen Firenze. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af schweiziske Marc Hirschi fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022